Alexander Melnikov (pianist) - Russisch pianist
 Alexander Melnikov (politicus) - Sovjet en Russisch politicus